From Me to You (The Beatles), een nummer van de Britse band The Beatles
From Me to You (Yui), een album van de Japanse band Yui